Pleśno peut désigner :

Toponymie
en Pologne
de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Pleśno, un village dans le powiat de Bartoszyce 
 Pleśno, un village dans le powiat d'Ostróda

de la voïvodie de Lubusz
 Pleśno, un village 

de la voïvodie de Poméranie
 Pleśno, un village